Іванов Олександр Олександрович (1867—1939) — російський і радянський астроном.
 Іванов Олександр Олександрович (1870—1946) — російський виноградар-винороб.